Claude Aubin, né le  à Montréal (Québec) et mort le  à Rosemère (Québec), est un pilote automobile et promoteur canadien de stock-car.

Profil de promoteur propriétaire 
En 1979, il achète la piste de course Riverside Speedway à Laval dans le but de la rénover. Il démolit bâtiments et estrades pour reconstruire un complexe de course moderne et qu’il renommera Autodrome Laval. Mieux adapté aux courses de stock car, il comprend également une toute nouvelle piste de go-karts. De prestigieuses courses, sanctionnées par la NASCAR Nord ainsi que les classes Sportsman et autres locales sanctionnées par l’Association des Coureurs Automobiles du Québec (ACAQ), remplacé en 1981 par la nouvelle série provinciale de l’Association Canadienne des Compétiteurs Automobile Stock-Car (ACCAS), sont régulièrement disputées. 

En 1981, il loue le complexe de course de St-Félicien au Lac St-Jean, qu'il rénova afin de lui donner un souffle nouveau. Il organisa les classes locales et présenta quelques programmes d'envergure sanctionnés par la NASCAR et l’ACCAS ainsi que plusieurs événements spéciaux de circuit routier jusqu'en 1985.

Toujours passionné du sport motorisé, en 1982, il achète le complexe de course Le Circuit Deux-Montagnes construit en 1965. Il l’opéra tel quel jusqu'à la vente de l'Autodrome Laval à la Ville de Laval en 1985. À la suite de cette vente, il transporte toutes les installations modernes de l'Autodrome Laval au Circuit Deux-Montagnes où il modifie les installations existantes, repave le circuit au complet ainsi que le chemin d'accès à partir de la route 148. Il change également le nom qui sera désormais appelée Autodrome St-Eustache. Plus tard, il ajoute une dizaine de garages, loués à différents entrepreneurs, équipes et écoles reliés à la course automobile et fonde également son école de pilotage. C’est en 2006 qu’il vendra l’Autodrome St-Eustache au promoteur Alan Labrosse à la suite d'ennuis de santé, après 21 ans à faire vivre cette piste tant appréciée par les pilotes et spectateurs.

Claude Aubin a vécu de sa passion pendant 40 ans. Il a été un grand innovateur de la course automobile au Québec. Il a inspiré de nombreux pilotes à eux-aussi vivre de leur passion et a été un mentor exemplaire pour plusieurs.

Famille 
Marié et père de quatre enfants, dont trois suivirent ses traces en course automobile. Sa fille Lynda ainsi que son fils Stéphane ont connu une carrière honorable en stock-car.

Sa carrière de pilote 
 1966 : Champion classe Hobby Fast au Riverside Speedway (Québec).
 1968 : Champion classe Sportsman au Riverside Speedway (Québec).
 1971 : Champion ACAQ (Association des Coureurs Automobiles du Québec).
 1972 : Champion ACAQ classe Derniers Modèles.
 1973 : Champion ACAQ classe Derniers Modèles.
 1974 : Champion ACAQ classe Derniers Modèles.
 1975 : Champion de la piste Catamount Speedway (USA).
 1979 : Champion NASCAR Nord au Catamount Speedway (USA).
 1979 : Champion au Circuit Deux-Montagnes (Québec).
 1980 : Champion ACCAS (Association Canadienne des Compétiteurs Automobile Stock-Car).
 1981 : Champion ACCAS.
 1982 : Champion ACCAS.
 1983 : Champion ACCAS.
 1985 : Champion ACCAS.

Autres faits saillants 
 1966 : Commence sa carrière de pilote en classe Hobby Fast au Riverside Speedway (Qc).
 1967 :  au titre de Recrue de l’année classe Sportsman et termine  au championnat.
 1971 :  au Dow 400 au Circuit Deux-Montagnes en classe Late Model Sportsman.
 1973 : Vainqueur au Dow 300 classe Late Model Sportsman.
 1976 :  au Dagwood 500 NASCAR au Martinsville International Speedway (USA).
 1976 : Pour faire la saison complète, il achète la voiture du réputé Tiny Lund, décéder tragiquement l’année précédente au circuit de Talladega.
 1978 : , à la suite d'une panne d’essence, au Permatex 300 de NASCAR à Daytona Beach (USA).
 1979 : Participation au 500 milles de Daytona de la NASCAR Winston Cup (USA).
 1979 : Vainqueur  en série NASCAR Nord Circuit Deux-Montagnes (Qc).
 1979 : Vainqueur  en série NASCAR Nord Autodrome de Laval (Qc).
 1982 : Vainqueur du Molson 200 à Sanair (Qc).
 1985 : Vainqueur du Labatt 250 à l’Autodrome Laval (Qc).
 1986 : Championnat GM Players, gagnant à Sanair (Qc).
 1987 : Co-vainqueur, avec sa fille Lynda Aubin, du Sanair 500 (Qc).
 1996 : Retour en série CASCAR (Canadian Association for Stock Car Auto Racing).
 1998 : En course pour le Championnat CASCAR Sportsman avec la voiture #33 commanditée par Skoal inc.
 Qualifié quatre fois pour le Oxford 250 au Oxford Plains Speedway (USA).

Au cours de sa longue carrière il remporta plus de 275 victoires sur différentes pistes du Canada et des États-Unis.

Galerie de photos

Notes et références

Liens externes 

 Page personnelle sur Stock Car Québec
 Site de l’Autodrome St-Eustache

Pilote automobile québécois
Naissance en décembre 1939
Naissance à Montréal
Décès dans les Laurentides (région administrative)
Décès à 82 ans
Décès en août 2022